Доронін Василь Іванович — радянський профспілковий діяч, секретар Всеукраїнської ради профспілок.
 Доронін Володимир Віталійович (*1993) — український футболіст, півзахисник київського «Арсеналу».
 Доронін Василь Олександрович — Герой Радянського Союзу.
 Доронін Іван Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Доронін Кирило Олексійович (1938—2012) — радянський футболіст, суддя та тренер.
 Доронін Олександр Макарійович — ерзянський поет, прозаїк, літературознавець.
 Доронін Павло Володимирович — російський хокеїст, захисник.
 Доронін Павло Іванович — радянський партійний і державний діяч. Генерал-майор.
 Доронін Юрій Вікторович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Жінки
 Дороніна Олена Віталіївна — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Дороніна Ольга Олександрівна — українська і російська волейболістка. Виступала за збірну України.
 Дороніна Тетяна Василівна — радянська та російська актриса театру і кіно, театральний режисер. Народна артистка СРСР (1981).

Примітки 

Російські прізвища